Het WTA-tennistoernooi van Lyon (officieel Open 6ème Sens – Métropole de Lyon) van 2020 vond plaats van 2 tot en met 8 maart 2020 in de Franse stad Lyon. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbinnenbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Sofia Kenin uit de Verenigde Staten van Amerika, won het toer­nooi. In de tweede ronde, tijdens haar partij tegen kwalificante Jaqueline Cristian, redde zij zich uit een situatie waarin haar tegenstandster op wedstrijdpunt stond. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Duitse Anna-Lena Friedsam in drie sets. Het was Kenins vijfde WTA-titel, de tweede van 2020. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck, als vijfde geplaatst, bereikte de halve finale – daarin moest zij de duimen leggen voor de latere winnares, in een partij die uit drie tiebreak-sets bestond en die 2 uur en 27 minuten duurde. Een tweede Belgische, Ysaline Bonaventure, bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Greet Minnen verloor haar openingspartij.

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove was eigenlijk niet door het kwalificatietoernooi gekomen, maar door afmelding van de Spaanse Paula Badosa Gibert kreeg zij alsnog als lucky loser toegang tot het hoofd­toernooi – daar strandde zij in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Friedsam en Mandy Minella, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld, door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Laura-Ioana Paar en Julia Wachaczyk won het toernooi. In de finale ver­sloegen zij het eveneens ongeplaatste Nederlandse koppel Lesley Pattinama-Kerkhove en Bibiane Schoofs in twee sets. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

Het Belgische stelletje Greet Minnen en Alison Van Uytvanck verloor hun openingspartij van de Nederlandse dames Pattinama-Kerkhove en Schoofs.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Laura Pigossi uit Brazilië – ook zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Lyon 2020
Lyon